Herrenes C-1 slalom i kano under Sommer-OL 2012 fandt sted fra 28. juli til 2. august 2012 på Lee Valley White Water Centre i London.

Resultater 

Kano og kajak under sommer-OL 2012